Черемшанка — посёлок в Майминском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Соузгинское сельское поселение.

География 
Посёлок расположен к юго-западу от Горно-Алтайска, на реке Катуни.

Население

Примечания 

Населённые пункты Майминского района